Župnija Sv. Barbara v Slovenskih Goricah je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Maribor mariborskega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Sv. Barbara v Slovenskih Goricah
Dekanija Maribor